Der Begriff Butlers bezeichnet:

 eine Beatband in der DDR, siehe Butlers (Band)
 eine Berliner Skaband, siehe The Butlers (Band)
 ein Handelsunternehmen, siehe Butlers (Unternehmen)
 einen Schokoladenhersteller in Irland, siehe Butlers Chocolates

 eine nicht mehr bestehende Siedlung in Imperial County, Kalifornien
 eine Siedlung auf der Insel Nevis, St. Kitts und Nevis, siehe Butlers (Nevis)